A disputa da categoria Florete Individual Feminino foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2011

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira parte

Seção 1
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

|| Valentina Vezzali|15| Sophie Troiano|3
|| Jung Gil-ok|9| Larisa Korobeynikova|8
|| Carolin Golubytskyi|5| Fanny Kreiss|4
|| Chie Yoshizawa|3| Nzingha Prescod|15
|| Aida Mohamed|15| Sun Chao|6
|| Sandra Bingenheimer|15| Julie Groslambert|6
|| Taís Rochel|7||15
|| Shaimaa El Gammal|6| Corinne Maîtrejean|15

|| Valentina Vezzali|13| Jung Gil-ok|5
|| Carolin Golubytskyi|15| Nzingha Prescod|9
|| Aida Mohamed|15| Sandra Bingenheimer|12
|||9| Corinne Maîtrejean|15

|| Valentina Vezzali|15| Carolin Golubytskyi|8
|| Aida Mohamed|13|

Seção 2
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

|| Aida Shanayeva|15| Débora Nogueira|2
|| Gaëlle Gebet|14|{{Nowrap| Martyna Synoradzka}}|15
|| Kelleigh Ryan|14| Edina Knapek|13
|| Martina Emanuel|13| Inès Boubakri|15
|| Lee Kiefer|15| Doris Willette|10
|| Anja Schache|15| Iman Shaban|3
|| Chen Jinyan|15| Natalia Sheppard|8
|| Virginie Ujlaky|15| Arianna Errigo|13

|| Aida Shanayeva|13|{{Nowrap| Martyna Synoradzka}}|15
|| Kelleigh Ryan|4| Inès Boubakri|15
|| Lee Kiefer|15| Anja Schache|8
|| Chen Jinyan|15| Virginie Ujlaky|10

||

Segunda Parte

Seção 3

Seção 4
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

||{{Nowrap| Yevgeniya Lamonova}}|15| Nataly Michel|3
|| Kateryna Chentsova|15| Le Huilin|13
|| Mona Shaito|9| Chieko Sugawara|15
|| Johana Choles|5| Jeon Hee-sook|7
|| Astrid Guyart|15| Sandra Kleinberger|7
|| Liu Yongshi|15| Alanna Goldie|12
|| Katja Wächter|15| Ping Yuan|6
|||0| Elisa Di Francisca|15

||{{Nowrap| Yevgeniya Lamonova}}|11| Kateryna Chentsova|10
|| Chieko Sugawara|9| Jeon Hee-sook|13
|| Astrid Guyart|6| Liu Yongshi|15
|| Katja Wächter|7| Elisa Di Francisca|15

||

Ligações externas 

 Bracket
 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2011